«Чейз тауэр» (анг. Chase Tower) — название нескольких небоскрёбов в США.

Небоскрёбы 
Сортировка по городам, по алфавиту
  — в Амарилло, Техас.
  — в Далласе, Техас.
 Chase Tower — в Индианаполисе, Индиана.
  — в Милуоки, Висконсин.
  — в Оклахома-Сити, Оклахома.
  — в Рочестере, Нью-Йорк.
  — в Финиксе, Аризона.
  — в Чикаго, Иллинойс.

 См. также 
 
 JPMorgan Chase Tower — в Хьюстоне, Техас.
  — здание в Детройте (Мичиган), ранее известное как Chase Tower